Rampyari (voornaam), Hindoestaanse meisjesnaam
 Rampyari (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam